Abtshagen steht für:
 Abtshagen (Wittenhagen), Ortsteil der Gemeinde Wittenhagen in Mecklenburg-Vorpommern
 Abtshagen, ehemals im Landkreis Schlawe i. Pom., Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe:  Dobiesław (Darłowo)

Siehe auch: 
 Abshagen
 Naturschutzgebiet Abtshagen